Е́сипов — русская фамилия, имеет женскую форму .

 Есиповы — дворянские роды.

Есипов 
 Есипов, Александр Геннадьевич (1965—2011) — советский и украинский футболист.
 
 Есипов, Валентин Фёдорович (1933—2021) — советский и российский астроном.
 
 Есипов, Виктор Михайлович (род. 1939) — российский литературовед, историк литературы, поэт.
 Есипов, Владимир Константинович (1896—1942) — советский учёный, ихтиолог, исследователь Севера.
 Есипов, Владислав Витальевич (род. 1956) — российский историк, культуролог, художник.
 Есипов, Григорий Васильевич (1812—1899) — русский историк XIX века.
 
 Есипов, Константин Дмитриевич — д.м.н., профессор 2-го ММИ
 Есипов, Пётр Васильевич (1919—1960) — Герой Советского Союза.
 Есипов, Савва (?—после 1643) — летописец XVII века, автор Есиповской летописи.
 Есипов, Юрий Евгеньевич (род. 1968) — советский и российский хоккеист.
 Есипов, Яков Степанович (ум. 1805) — русский изобретатель в области свеклосахарной промышленности.



См. также 
 Осипов